Петрівське — зупинний пункт Херсонської дирекції залізничних перевезень Одеської залізниці. Розташований між станцією Копані та роз'їздом Чеховичі в селі Благодатне

Джерела

Посилання 
 Розклад руху приміських поїздів
 з.п. Петрівське

Зупинні пункти Херсонської області
Зупинні пункти Одеської залізниці
Транспорт Херсонського району